

Biologia 
 H7 – sottotipo di virus dell'influenza aviaria

Codici 
 H7 – codice vettore IATA di Eagle Air

Sigle
 H7 – superstrada in Slovenia